Lost in Time puede referirse a:

Lost in Time (videojuego), videojuego aventura gráfica del año 1993.
Bugs Bunny: Lost in Time, videojuego de plataformas del año 1999.
Lost in Time (película), película keniana de 2019